M52 steht für:

 BMW M52, ein Reihensechszylinder-Ottomotor des Automobilherstellers
 M52 (Russland), eine Fernstraße in Russland, den Tschujatrakt
 M-52 (Michigan), eine Straße im US-Bundesstaat Michigan
 Messier 52, ein offener Sternhaufen
 M52 (Panzerhaubitze), eine Panzerhaubitze US-amerikanischer Fertigung
 U-Bahn-Linie 52 (Amsterdam), eine U-Bahn-Linie der Metro Amsterdam

M.52 steht für:
 Macchi M.52, italienisches Schwimmerflugzeug
 Miles M.52, ein britisches Überschall-Forschungsflugzeug

M52